II liga polska w piłce nożnej (1998/1999)

Grupa zachodnia 

||rowspan=9|

Grupa wschodnia

||rowspan=9|

Bibliografia 
 

Drugi poziom rozgrywek piłkarskich w Polsce
1998 w piłce nożnej
1999 w piłce nożnej
1998 w polskim sporcie
1999 w polskim sporcie